Billie Jean King ha battuto in finale Chris Evert 6–0 7–5.

Teste di serie
 Margaret Court (semifinali)
 Billie Jean King (campionessa)
 Evonne Goolagong (semifinali)
 Chris Evert (finalista)
 Rosie Casals (quarti di finale)
 Virginia Wade (quarti di finale)
 Kerry Melville (quarti di finale)
 Ol'ga Morozova (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1973